Епархия Бандунга () — епархия Римско-Католической церкви с центром в городе Бандунг, Индонезия. Епархия Бандунга входит в митрополию Джакарты. Кафедральным собором епархии Бандунга является церковь святого Петра.

История 
20 апреля 1932 года Римский папа Пий XI издал бреве Romanorum Pontificum, которой учредил апостольскую префектуру Бандунга, выделив её из апостольского викариата Батавии (сегодня — Архиепархия Джакарты).

16 октября 1941 года Римский папа Пий XII издал буллу Quae rei catholicae, которой преобразил апостольскую префектуру Бандунга в апостольский викариат.

3 января 1961 года Римский папа Иоанн XXIII издал буллу Quod Christus, которой преобразовал апостольский викариат Бандунга в епархию.

Ординарии епархии 
 епископ Giacomo Uberto Goumans OSC  (27.05.1932 – 1951);
 епископ Pierre Marin Arntz OSC (10.01.1952 – 25.04.1984); 
 епископ Александр Сутандио Джаясисвая (2.07.1984 – 19.01.2006);
 епископ Иоанн Пуджасумарта (17.05.2008 – 12.11.2010) – назначен архиепископом Семаранга.
 епископ Antonius Subianto Bunyamin OSC (03.06.2014 – )

Примечания

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
  Бреве Romanorum Pontificum, AAS 24 (1932), стр. 388 
  Булла Quae Mei catholicae, AAS 34 (1942), стр. 185
   Булла Quod Christus, AAS 53 (1961), p. 244

Ссылки 
 Информация 
 Информация 

Католические епархии Индонезии